Štit, obrambena naprava, koju nosi vojnik
 Štit (zviježđe), zviježđe
 Štit (otok), otočić uz južnu obalu Mljeta
 Štit (geologija), npr. Gvajanski štit
 Štit (heraldika)